Гумбе́товский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Мехельта.

География 
Район расположен на западе центральной части Дагестана. 

Граничит на севере с Казбековским, на северо-востоке — с Буйнакским, на востоке — с Унцукульским, на юге — с Хунзахским, на западе — с Ботлихским районами Дагестана. На северо-западном направлении граничит с Ножай-Юртовским районом Чеченской Республики. 

Площадь территории — 730 км².

История 
Постановлением 4-й сессии ДагЦИКа от 22.11.1928 г. на части территории бывшего Андийского округа образован Гумбетовский подкантон (в подчинении Ботлихского кантона). Переименован в район постановлением ВЦИК от 25.12.1930 г. Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 г. район упразднен, территория передана в состав укрупненных Казбековского сельского и Ботлихского сельского районов. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. район восстановлен в прежних границах.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 23,65 тыс. чел.
 2035 — 25,44 тыс. чел.

 Национальный состав
Большинство населения района — аварцы.

По данным Всероссийской переписи населения
 2010 года:

Территориальное устройство 
Гумбетовский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 15 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 27 сельских населённых пунктов:

 Кутаны
Гумбетовскому району принадлежат ряд сёл-анклавов Нанибика, Нарыш, Цияб-Цилитли на территории равнинного Бабаюртовского района.

Без официального статуса населённого пункта также имеются прикутанные хозяйства Гумбетовского района Отав-Тюбе, Первомайское, Шпренгель на территории Бабаюртовского района.

Экономика 
 Сельское хозяйство
В районе функционируют 11 колхозов, 270 крестьянско-фермерских хозяйств и 653 личных подсобных хозяйства.

 Промышленность
18 предприятий малого бизнеса, Чиркатинский консервный завод, типография, одиннадцать малогабаритных пекарен и одно строительное управление.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Гумбетовского района Республики Дагестан 
 Муниципалитеты Дагестана: Гумбетовский район
 Образовательные учреждения района

Комментарии 
Комментарии